Dichloordifenyltrichloorethaan, een organisch chemisch insecticide
 Denkmäler deutscher Tonkunst (DdT), een in 1892 gestichte muziekuitgeverij in Duitsland en Oostenrijk
 DDT (band), een Russische rockband
 DDT (worstelen), een worsteltechniek
 Dimitri De Tremmerie, een personage uit de Vlaamse televisieserie F.C. De Kampioenen